Сен-Любе́н-ан-Вергоннуа́, Сен-Любен-ан-Верґоннуа () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Луар і Шер. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 165 км на південний захід від Парижа, 60 км на південний захід від Орлеана, 8 км на захід від Блуа.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 296 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 761,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сен-Любен-ан-Вергоннуа на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Сен-Любен-ан-Вергоннуа на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Луар і Шер

Примітки 

Муніципалітети департаменту Луар і Шер